Новое Мансуркино  — село в Похвистневском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Новое Мансуркино.

География 
Находится на расстоянии примерно 29 километра по прямой на северо-запад от районного центра города Похвистнево.

История
Село основано в 1774 году татарами и мордвой из села Старомансуркино, из тех жителей, которые не хотели креститься. Накануне 1917 года в селе насчитывалось 720 дворов. В советское время работал колхоз «Восток».

Население 
Постоянное население составляло 1217 человек (татары 99%) в 2002 году, 1207 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Похвистневского района